El término macaco puede referirse a:

Nombres comunes

 Macaco, nombre de las diversas especies de animales del género Macaca, perteneciente al orden de los primates.

Toponimia

 Macaco, la antigua capital del quilombo brasileño de Palmares.

Música
 Macaco (músico), Dani Macaco: Artista, compositor, intérprete, productor, actor y escritor español.

Personajes

Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", exjefe paramilitar y narcotraficante colombiano, comandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Miscelánea

Macaco, revista infantil española fundada en 1928;

Lusitanismos